

Patronymie   
 Mungo Park était un explorateur écossais (1771-1806) ;  
 Mungo Park était un golfeur écossais (1835-1904).

Dans la culture  
 , un théâtre à Allerød, au Danemark.

Voir aussi 
 Les autres personnes dont le patronyme est .